Der Brucher Bach und Brucherbach sind Gewässernamen:

 Brucher Bach (Düssel), linker Zufluss der Düssel an der Aprather Mühle, Stadt Wülfrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Brucher Bach (Gervershagener Bach), linker Zufluss des Gervershagener Bach in der Brucher Talsperre, Gemeinde Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Brucher Bach (Weißach), mit eigenem langem rechten Oberlauf Däfernbach, kurzer linker Oberlauf der Weißach (Murr) in Oberweissach, Gemeinde Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Brucherbach (Blies), rechter Zufluss der Blies bei der Bliesgersweiler Mühle, Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Bruchbach